Открытый чемпионат Франции по теннису 2006 в мужском одиночном разряде проводился в 105-й раз. В основной сетке было 128 участников, 7 из которых получили специальное приглашение от организаторов, а ещё 19 прошли через квалификацию.

Рафаэль Надаль защитил свой прошлогодний титул.

Общая информация 
В четвертьфинале состоялась первая в истории встреча Надаля и Новака Джоковича на турнирах основной серии ATP. В дальнейшем эти теннисисты столь часто играли друг с другом на подобном уровне, что вскоре установили новое рекордное достижение основного тура по этому показателю.

Посев 

  Роджер Федерер (Финал)
  Рафаэль Надаль (Титул)
  Давид Налбандян (Полуфинал, отказ)
  Иван Любичич (Полуфинал)
  Энди Роддик (Первый раунд, отказ)
  Николай Давыденко (Четвертьфинал)
  Томми Робредо (Четвёртый раунд)
  Джеймс Блэйк (Третий раунд)
  Фернандо Гонсалес (Второй раунд)
  Гастон Гаудио (Четвёртый раунд)
  Радек Штепанек (Третий раунд)
  Марио Анчич (Четвертьфинал)
  Николас Кифер (Третий раунд, отказ)
  Ллейтон Хьюитт (Четвёртый раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Яркко Ниеминен (Первый раунд, отказ)

<ol start="17">
  Робби Джинепри (Первый раунд)
  Томас Юханссон (Первый раунд)
  Маркос Багдатис (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Четвёртый раунд)
  Себастьян Грожан (Второй раунд)
  Доминик Хрбаты (Третий раунд)
  Томми Хаас (Третий раунд)
  Хуан Карлос Ферреро (Третий раунд)
  Гаэль Монфис (Четвёртый раунд)
  Хосе Акасусо (Второй раунд)
  Оливье Рохус (Третий раунд)
  Фернандо Вердаско (Второй раунд)
  Поль-Анри Матьё (Третий раунд)
  Карлос Мойя (Третий раунд)
  Дмитрий Турсунов (Третий раунд)
  Николас Массу (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Мужчины